Паралово може бити:

 Паралово (Нови Пазар), насеље града Новог Пазара, Рашки управни округ, Република Србија;
 Паралово (Босилеград), насеље у општини Босилеград, Пчињски управни округ, Република Србија;
 Паралово (Гњилане), насеље у оштини Гњилане, КиМ, Република Србија;
 Паралово (Новаци), насеље у оштини Новаци, Северна Македонија.